Santa Brigida se poate referi la:

 Santa Brigida, Lombardia, comună din provincia Bergamo, Italia
 Santa Brígida, oraș în statul Bahia (BA) din Brazilia.